Флоріан Трімпл (нім. Florian Trimpl, * 9 липня 1979, Німеччина) — відомий німецький ломус. 
 Герб Трімпл - автор коміксів.